À l'origine, le cénacle (du latin cœnaculum), désigne le lieu où l'on mange.
 Le Cénacle de Jérusalem, situé au sommet du mont Sion, est l'endroit où auraient eu lieu la Cène, la Pentecôte et d'autres événements importants des premiers temps de l'Église.

 Par extension, le cénacle désigne une assemblée privée de personnes dont les membres ont été choisis : il s'agit donc d'un cercle fermé.
 Le cénacle de Meaux est un groupe d'érudits fondé en 1521 par Jacques Lefèvre d'Étaples.
 Le Cénacle de Tübingen est un groupe d'humanistes, de théologiens luthériens et de juristes du début du .
 Le Cénacle est une réunion d'artistes et de jeunes écrivains romantiques qui se regroupaient autour de Charles Nodier et de Victor Hugo afin d'échanger leurs idées. Ces réunions étaient privées et se déroulaient bien souvent chez les organisateurs. 
 Le Cénacle est aussi un groupe d’intellectuels de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac
 Le petit-cénacle est un groupe de bohèmes des années 1830, dont Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Arsène Houssaye, Philothée O'Neddy, Joseph Bouchardy et Charles Lassailly, qui se réunissait dans un cabaret et dans l'atelier de Jehan Duseigneur.

Voir aussi 
 Église du Cénacle, église néoclassique de Naples
 Cénacle de l'Arsenal, nom donné parfois à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris.
 Notre-Dame du Cénacle, congrégation catholique internationale, fondée par Thérèse Couderc.
 Congrégation du Cénacle, congrégation catholique spécialisée dans l'aide aux toxicomanes, fondée par Sœur Elvira Petrozzi.

Note

Romantisme
Salon littéraire